Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1964/65 war die 13. Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinland-Liga genannt. Diese Liga stellte bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 

Rheinlandmeister wurde SpVgg Bendorf. Der SSV Mülheim nahm als Rheinland-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1965 teil, scheiterte dort im Viertelfinale an Westfalen-Vertreter SpVgg Erkenschwick.

Den Abstieg in die 2. Amateurliga mussten der SC Oberlahnstein, der VfB Wissen und Neuling TuS Mosella Schweich antreten. Für die nachfolgende Saison 1965/66 kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga der SV Prüm, der FV Rheingold Rübenach und die Sportfreunde Herdorf, sowie aus der II. Division als Absteiger Germania Metternich.

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1964/65 bei f-archiv.de
 1. Amateurliga Rheinland 1964/65 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 8. März 2022

Fußballsaison 1964/65
1964